Deze lijst van wielrenners met de meeste Tourdeelnames bevat de namen van de wielrenners die het vaakst hebben deelgenomen aan de Ronde van Frankrijk (Tour de France).

De huidige versie is bijgewerkt t/m 2018.

Wielrenners met de meeste tourdeelnames
Ronde van Frankrijk